Esteve I d'Anglaterra (1096 - 1154), rei d'Anglaterra
 Esteve I d'Hongria, rei d'Hongria i sant de l'Església catòlica
 Papa Esteve I
 Esteve I de Sèrbia, rei de Sèrbia
 Esteve I (patriarca de Constantinoble)
 Esteve I (patriarca d'Aquileia) (515 - ?)